

Mythologie 
 Pluton, dieu des Enfers dans la mythologie romaine.

Astronomie 
Pluton, planète naine du Système solaire nommée d’après le dieu romain, considérée comme planète jusqu'à son reclassement par l'UAI le  ;
 Super-Pluton, planète hypothétique du système solaire ;
 un pluton, appellation qui n’a pas été retenue pour désigner ce qui est nommé depuis   plutoïde (Pluto-class object en anglais), l'appellation finalement retenue pour une nouvelle catégorie de corps célestes similaires à Pluton (créée par un vote de l’Union astronomique internationale en ) ;
 un plutino est un objet gravitant autour du Soleil en résonance orbitale avec Neptune selon un rapport 2:3.
 Le complexe Pluton est le centre de communication du radiotélescope d'Eupatoria.

Géologie 
 un pluton, massif de roches intrusives magmatiques appelées roches plutoniques ;
 géologie de Pluton, caractéristiques géologiques de la planète naine Pluton.

Militaire 
 Le missile Pluton, missile atomique français ;
 , nom de différents navires de la Marine nationale française.

Références